Landsat5 — спутник ДЗЗ геологической службы США USGS. Был запущен 1 марта 1984 года в рамках программы Landsat. В октябре 2007 года эксплуатация спутника была приостановлена на 4 месяца из-за выхода из строя одной из двух аккумуляторных батарей. В марте 2008 года возобновлена эксплуатация спутника с дополнительными ограничениями, при этом время существования спутника на орбите составило 24 года.

Представляет полную копию спутника Landsat4, использует такие же инструменты — Thematic Mapper (TM) и Multi-Spectral Scanner (MSS).

Высота орбиты 705 км, орбита приполярная, солнечно-синхронная.

Наклонение 98,2 градуса.

Обзор всей поверхности планеты занимает 16 суток.
29 апреля 1986 года впервые сделал фотографию Чернобыльской АЭС После Аварии.
В январе 2005 года начались сбои системы поворота основной солнечной батареи. В ноябре с похожими симптомами столкнулись на запасной батарее. Получение изображений было приостановлено.
После расследования в декабре 2005 и тестирования в январе 2006 были разработаны контрмеры, и работа аппарата была возобновлена.

На март 2009 года Landsat5 находился на орбите уже  (превысив изначальный трёхлетний срок существования на ) и всё ещё использовался по назначению.

В декабре 2009 отказала запасная ЛБВ в радиоусилителе, которая использовалась вместо основной, выключенной ещё в 1987 году. Через  после отключения основная ЛБВ была введена в строй, и работа канала передачи данных возобновилась в январе 2010 года.

В ноябре 2011 года получение изображений было приостановлено на . USGS заявила, что спутник выработал практически все ресурсы, проработав более .

В марте-апреле 2012 года, на 28-м году миссии, инструмент MSS, выключенный в 1995 году, был вновь включён.

21 декабря 2012 года было объявлено о намерении вывода спутника из эксплуатации. За время функционирования Landsat5 несколько раз выходил из строя, однако его работу удавалось возобновлять. Но в конце декабря 2012 года на аппарате произошла поломка одного из гироскопов, которая не поддаётся ремонту. Всего на спутнике установлены три гироскопа, и для функционирования требуются два из них. Спутник будет выведен из эксплуатации в течение ближайших нескольких месяцев, скорее всего после введения в строй Landsat Data Continuity Mission. С момента запуска аппарата прошло , за которые он совершил около  витков вокруг нашей планеты и передал около  фотографий. Landsat5 поставил рекорд по времени активной эксплуатации спутников, изучавших Землю ().

10 февраля 2013 года агентство NASA объявило о том, что проект вошёл в книгу рекордов Гиннесса как самая длительная миссия спутникового наблюдения Земли ( и ).

См. также 
 Дистанционное зондирование Земли
 Landsat-7
 Landsat-8 (Landsat Data Continuity Mission).
 KOMPSAT-2
 Ресурс-ДК
 NASA World Wind (использует мозаику Geocover 1990, созданную Landsat4 и 5)

Примечания

Ссылки 
 Американский спутник демонстрирует неприличную живучесть, rnd.cnews.ru, 05.03.08
 LANDSAT Update — 25th Anniversary of Landsat5

Искусственные спутники Земли (США)
Спутники ДЗЗ
Искусственные спутники Земли